Па́вловский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юге Воронежской области России.

Административный центр — город Павловск.

География 
Павловский район расположен в центре южной части Воронежской области. Граничит с Лискинским, Бутурлиновским, Воробьёвским, Подгоренским, Калачеевским, Россошанским и Верхнемамонским районами области. С западной стороны граница района проходит по реке Дон. Площадь района — 1900 км².

Основные реки — Дон, Осередь.

История 
Район был образован 30 июля 1928 года в составе Россошанского округа Центрально-Чернозёмной области. В него вошла часть территории бывшего Павловского уезда Воронежской губернии.

После упразднения Центрально-Чернозёмной области 13 июня 1934 года район вошёл в состав вновь образованной Воронежской области.

В 1960 году в состав района вошла часть территории упразднённого Воронцовского района, в 1962 году — часть территории упразднённого Лосевского района, в 1963 году — Верхнемамонский район.

9 декабря 1970 года Верхнемамонский район был восстановлен, а границы Павловского района приобрели современный вид.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Павловск) проживают   % населения района.

 Национальный состав 
По данным переписи населения 1939 года: русские — 53,1% или 20 419 чел., украинцы — 46,4% или 17 817 чел.
По переписи населения 2010 года: Русские - 55 001, украинцы - 747 человек

Муниципально-территориальное устройство 
В Павловский муниципальный район входят 15 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 14 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Павловском районе 54 населённых пункта.

Экономика 
На территории района производством сельскохозяйственной продукции занимается 27 сельскохозяйственных организаций, 68 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 14,0 тысяч личных подсобных хозяйств. Площадь сельскохозяйственных угодий — 133,0 тыс. га, в том числе 102,7 тыс. га пашни. Основным направлением сельскохозяйственного производства является растениеводство и животноводство. Отрасль растениеводства специализируется на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свёклы. В животноводстве основная специализация — молочное производство. В районе имеется два рыбоводческих хозяйства, занимающихся производством товарной рыбы. В сфере сельскохозяйственного производства занято 3,2 тыс. человек.

Промышленный потенциал района включает в себя 9 крупных и средних предприятий с численностью занятых 4,2 тыс. человек.

Примечания

См. также 
 Административное деление Воронежской области
 Флаг Павловского района

Ссылки